

Astronomia
16946 Farnham – asteroide della fascia principale

Geografia
Canada
Farnham, Québec
Regno Unito
Farnham, Dorset
Farnham, Essex
Farnham, Northumberland
Farnham, North Yorkshire
Farnham, Suffolk
Farnham, Surrey
Farnham Common, Buckinghamshire
Farnham Royal, Buckinghamshire
Stati Uniti d'America
Farnham, New York

Persone
Bobby Farnham – hockeista su ghiaccio statunitense
Eliza Farnham – scrittrice, attivista e femminista statunitense
John Farnham – cantante australiano
Joseph Farnham – sceneggiatore e montatore statunitense
Roswell Farnham – politico statunitense